

Села:
 Макарівка — Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Макарівка — Дніпропетровська область, Широківський район
 Макарівка — Донецька область, Великоновосілківський район
 Макарівка — Житомирська область, Житомирський район
 Макарівка — Київська область, Іванківський район
 Макарівка — Київська область, Обухівський район
 Макарівка — Херсонська область, Каланчацький район
 Макарівка — Чернівецька область, Дністровський район
 Макарівка — Чернігівська область, Бобровицький район

 Макарівка — колишнє село в Балаклійському районі Харківської області.

Хутір:
 Макарівка — Кіровоградська область, Новогеоргіївський район. Затоплений Кременчуцьким водосховищем

Зупинний пункт
 Макарівка — зупинний пункт Ніжинського напряму Південно-Західної залізниці

Макарівка — село, Вітебська область, Дубровенський район, Пирогівська сільська рада.
 Макарівка — село, Вітебська область, Оршанський район, Борздівська сільська рада.
 Макарівка — село, Мінська область, Воложинський район, Воложинська сільська рада.
 Макарівка — село, Могильовська область, Бобруйський район, Горохівська сільська рада.
 Макарівка — село, Могильовська область, Горецький район, Ленінська сільська рада.

Мекереука — село, комуна Котова, Дрокійський район

Макарівка — село, гміна Гушлев Лосицький повіт, Мазовецьке воєводство

